Олівець — письмова приналежність — паличка для письма.
 Олівець — прізвисько мініатюрного радянського спортивного автомобіля ХАДІ-3.
 «Олівець», «Олівчик» — прізвисько твердопаливної ракети Тополь-М.
 «Олівець» — Київський телецентр.
 Олівець — головний герой, що став символом журналу Веселі картинки, придуманий і намальований карикатуристом популярного журналу «Крокодил», народним художником СРСР Іваном Максимовичем Семеновим

Спеціальні олівці
 Олівець косметичний — для підфарбовування губ та очей.
 Клеючий олівець — з висувним стрижнем з густою клейовою масою, укладений в (пластмасовий) пенал. Зазвичай для склеювання паперу.
 Олівець електроіскровий — пристосування для нанесення написів на металеву поверхню.
 Олівець зварювальний — стрижень з терміту, часто із залізним сердечником; після підпалювання дозволяє зварювати невеликі залізні деталі.
 Лікарський олівець
 Накопичувач-олівець

Див. також 
 Каран д'Аш (Caran d'Ache) — фірма — виробник ручок. Названа на честь відомого французького карикатуриста Каран д'Аша.
 Каран д'Аш (Caran d'Ache) — псевдонім відомого французького карикатуриста, Еммануїла Пуаре (Poirée).
 Карандаш (з рос. — «Олівець») — псевдонім клоуна Михайла Миколайовича Рум'янцева.
 Карандаш — псевдонім Дениса Григор'єва, російського репера, колишнього учасника гуртів «Партия» і «Район Моей Мечты».